Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1638-1673), diplomaat en baljuw
Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1694-1744), burgemeester
Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1722-1793), burgemeester
Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1823-1892), Tweede Kamerlid